Ligusticum hacquetii är en flockblommig växtart som beskrevs av Giovanni Gussone. Ligusticum hacquetii ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
hacquetii